Goethestraße steht für:

 Goethestraße (Bad Freienwalde), Straße in Bad Freienwalde
 Goethestraße (Bozen), Straße in Bozen
 Goethestraße, Straße in Bremerhaven-Lehe, siehe Ensemble Goethestraße
 Goethestraße (Dresden), bei mehreren Straßen dieses Namens in Dresden vor allem für eine frühere Nebenstraße der Bürgerwiese (Straße), heute Gret-Palucca-Straße
 Goethestraße (Düren), Straße in Düren
 Goethestraße (Erlangen), Straße in Erlangen, siehe Liste der Baudenkmäler in Erlangen/G #Goethestraße
 Goethestraße (Frankfurt am Main), Straße in Frankfurt am Main
 Goethestraße (Köln), Straße in Köln, siehe Liste der Baudenkmäler im Kölner Stadtteil Marienburg
 Goethestraße (Mönchengladbach), Straße in Mönchengladbach, siehe Liste der Baudenkmäler in Mönchengladbach (Denkmäler G–J)
 Goethestraße (Quedlinburg), Straße in Quedlinburg, siehe Liste der Kulturdenkmale in Quedlinburg/Ortsteile #Goethestraße
 Goethestraße (Radebeul), Straße in Radebeul

Siehe auch:

 Europäische Goethe-Straße
 Goetheallee
 Goethebrücke
 Goetheplatz
 Goetheweg